Сезон 1979—1980 у Національній лізі А — 83-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Перший етап

Чемпіонський раунд 
Клуби, залежно від місця, зайнятого на першому етапі, отримали додатково бонусні очки на другому етапі.

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1980
Швейцарія
Швейцарія
1979 у швейцарському спорті
1980 у швейцарському спорті